Чайяпхум:

 Чайяпхум — провинция в Таиланде
 Чайяпхум — город в Таиланде, столица одноимённой провинции
 Чайяпхум Юнайтед — футбольный клуб из Таиланда